Слайго:

 Слайго (графство) (, ) — графство на северо-западе Ирландии.
 Слайго (город) (, ) — город на северо-западе Ирландии, столица одноимённого графства.